Islands (česky: ostrovy) může být:

 Islands (album, King Crimson), album skupiny King Crimson z roku 1971
 Islands (album, The Band), album skupiny The Band z roku 1977
 Islands (album, Mike Oldfield), album Mikea Oldfielda z roku 1987
 „Islands“, píseň Mikea Oldfielda ze stejnojmenného alba
 Islands (album, The Mary Onettes), album skupiny The Mary Onettes z roku 2009
 Islands (hudební skupina), kanadská rocková skupina